Le col Saint-Jean peut faire référence aux cols suivants en France :
 Col Saint-Jean dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Col Saint-Jean dans le département de la Drôme.